Чолак-Антич — славянская фамилия.
 Чолак-Антич, Бошко (1871—1949) — маршал королевкого двора, представитель в Риме, и т. д.
 Чолак-Антич, Илья (1836—1894) — участник сербско-турецкой войны, дослужившийся до звания полковника.
 Чолак-Антич, Константин (ок. 1809—1848) — член нахийского суда в Чачке и суда в Крушеваце.
 Чолак-Антич, Лазар Константинович (1839—1877) — сербский военачальник.